Jméno a příjmení Karel Hora nese nebo neslo více osobností:

 Karel Jan Hora (1881–1974) – český technik, diplomat a obchodník, znalec Japonska, otec Karla Hory (1908-1989)
 Karel Hora (pedagog) (1901–1942) – český anatom, pedagog a odbojář popravený nacisty
 Karel Hora (voják) (1908–1989) – major československé armády a Cizinecké legie, syn Karla Jana Hory